Die Zweite Division 1943/44 war die 28. Spielzeit der zweithöchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann im September 1943 und endete im Mai 1944.

Modus 
Gespielt wurde in zwei Gruppen zu 16 bzw. 15 Vereinen. Jedes Team spielte in eine Hin- und eine Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Tabellenersten stiegen in die Erste Division auf. Am Saisonende musste keine Mannschaft absteigen.

Abschlusstabellen

Gruppe A 
Sieben Spiele wurden nicht ausgetragen.

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. geringere Anzahl der Niederlagen – 3. Torquotient

Gruppe B 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. geringere Anzahl der Niederlagen – 3. Torquotient

Weblinks 
 Tabellen auf belgianfootball.be
 History of Soccer
 Belgiumsoccerhistory

Fußballsaison 1943/44